USS Momsen (DDG-92) — 42-й эскадренный миноносец из серии запланированных к 13 сентября 2002 года 62 эсминцев УРО типа «Арли Бёрк», строительство которых было одобрено Конгрессом США. Назван в честь вице-адмирала Чарльза Момсена.

Боевая служба

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт корабля 

Эскадренные миноносцы типа «Арли Бёрк»
Суда по алфавиту